Мышонок:
 Мышонок — детёныш мыши.
 Мышонок — прозвище футболиста Карлоса Метидьери.
  — персонаж.

См. также 
 Микки